Josepholeidya adunca és una espècie de litoptern extint de la família dels proterotèrids que visqué durant el Paleocè. Se n'han trobat fòssils a l'Argentina. Possiblement és un sinònim d'un altre gènere de proterotèrid, Anisolambda.

Referències 

Proterotèrids
Litopterns del Paleocè